Serie B 1953 – stagione del campionato italiano di baseball
 Serie B 1953 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto